Port Huron Flags è il nome di due diverse squadre di hockey su ghiaccio con sede a Port Huron, Michigan:
Port Huron Flags (IHL), squadra della International Hockey League, attiva tra il 1962 ed il 1981 (tra il 1971 ed il 1974 con il nome di Port Huron Wings)
Port Huron Flags (UHL), squadra della United Hockey League, attiva tra il 2005 ed il 2007